

Добежин () — село в гміні Любранець Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Добежин () — село в гміні Бук Познанського повіту Великопольського воєводства